Никола́й Никола́евич Крести́нский (, Могилёв, Российская империя — 15 марта 1938, Москва, СССР) — советский политический и государственный деятель, революционер-большевик. 15 марта 1938 года расстрелян (). В 1963 году посмертно реабилитирован.

Биография 
Родился в Могилёве в семье учителя гимназии, русский.

В 1901 году окончил 2-ю Виленскую гимназию с золотой медалью, в 1907 году — юридический факультет Петербургского университета, после чего работал помощником присяжного поверенного, присяжных проверенным.

Член РСДРП с 1903, с 1905 года — большевик. С 1906 года представлял Северо-Западный обком РСДРП в ЦК и Большевистском центре.

В 1908—1914 годах — юрисконсульт ряда профсоюзов и социал-демократических фракций в 3-й и 4-й Государственных думах. В 1912 году выдвигался на выборах в Государственную Думу IV созыва по городу Петербургу. После Февральской революции 1917 года был избран председателем Екатеринбургского губкома РСДРП(б) и оказался в оппозиции к «правому» курсу, проводимому Каменевым и Сталиным, но на мартовском совещании остался в меньшинстве. Об эффективности его работы в Екатеринбурге свидетельствует то, что местный Совет, первый в России, стал большевистским по составу и ещё в июне 1917 года взял власть в свои руки.

На VI съезде РСДРП(б) в августе 1917 года впервые избран членом ЦК.

В дни Октябрьской революции – председатель Екатеринбургского ВРК. Был избран депутатом Учредительного собрания. С декабря 1917 года — член коллегии Наркомата финансов РСФСР, главный комиссар, заместитель председателя Народного банка, комиссар юстиции Петроградской трудовой коммуны и Союза коммун Северной области.

В ходе обсуждения Брестского мира был одним из лидеров «левых коммунистов». В 1918—1922 годах народный комиссар финансов РСФСР.

В марте 1919 года на VIII съезде РКП(б) вместе с В. И. Лениным выступал с отчётным докладом ЦК и был избран в состав первого Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) . С ноября 1919 года ответственный секретарь ЦК РКП(б). Во время конфликта «по вопросу об НКПС», вылившегося позже в «дискуссию о профсоюзах», поддержал Льва Троцкого.

На IX съезде РКП(б) также выступил вместе с Лениным с отчётным докладом ЦК, а также с докладом «Отношение к кооперации», был переизбран в ЦК и Политбюро.

В результате на X съезде РКП-б) в марте 1921 года, где выступил с организационным отчётом ЦК, не был избран в состав ЦК, Политбюро и Оргбюро, освободив свой пост для В. М. Молотова, а в итоге — для Сталина, как генерального секретаря ЦК.

Многие делегаты съезда оказались не согласны с этим решением: хотя Крестинский не был внесён в список для голосования, предложенный , 161 делегат из 479 вписал его фамилию в бюллетень для голосования, — уникальный случай в истории партии.

Будучи наркомом финансов, выступал с отдельными лекциями в МФЭИ.

С октября 1921 года — полпред РСФСР (СССР) в Германии (в то время это был самый важный дипломатический пост за рубежом). В 1922 году — член советской делегации на Генуэзской конференции. По свидетельству Троцкого, называл Сталина «дрянным человеком с жёлтыми глазами». В 1923 году занимался подготовкой пролетарской революции в Германии. По дипломатическим каналам получал из Москвы огромные денежные средства и распределял их между «красными сотнями», которые должны были 7 ноября 1923 года спровоцировать столкновения с полицией, после чего планировалось «стихийное» выступление масс, захват государственных учреждений и провозглашение Советской власти. Однако «великая революция» в Германии провалилась.

В 1923—1926 годах поддерживал «левую оппозицию». В 1926 году отошёл от неё. В 1927—1929 годах участник «новой оппозиции».

В 1930—1937 годах — заместитель, первый заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1936 году подписал документ о приёме в Гохран СССР золотого запаса Испании, переданного в Москву республиканским правительством. Полученное золото значительно покрывало расходы СССР на военную и материальную помощь республиканцам в ходе гражданской войны.

В марте 1937 года Сталин сказал Крестинскому, что человеку, находившемуся в оппозиции, неудобно оставаться на таком посту, где часто приходится иметь дело с иностранцами.

Арест и гибель 

С марта 1937 года — первый заместитель наркома юстиции СССР.

В мае 1937 года арестован, исключён из партии. Следствие вёл А. И. Лангфанг. Был обвинён в связях с Троцким, с германской разведкой, в подготовке террористических актов против руководства партии.

На процессе по делу «антисоветского правотроцкистского блока» единственный из обвиняемых в 1-й день процесса не признал своей вины и был возвращён «на доследование». На следующий день вновь предстал перед судом, извинился за вчерашнее и признал вину.

13 марта 1938 года был приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 марта 1938 года в Москве.

Реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 6 июля 1963 года.

Семья 
 Жена — Вера Моисеевна Югенбург (1885, Велиж Витебской губернии — 1963) — главный врач больницы имени Н. Ф. Филатова, арестована в феврале 1938 года, приговорена к 8 годам лагерей.
 Дочь — Наталья Николаевна Крестинская (1920—2009), в июне 1939 года арестована и отправлена в ссылку, позже стала терапевтом-кардиологом, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации.
 Племянник — доктор физико-математических наук Леонид Михайлович Неменов.

Память 
 В Екатеринбурге есть улица, носящая имя Крестинского.

Примечания

Источники

Литература 
 
 .

Ссылки 
 Биографии Крестинского на Хроносе
 

Репрессированные по делу «Право-троцкистского блока»
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые политики
Казнённые революционеры
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Государственные деятели СССР
Революционеры России
Марксисты
Большевики
Левые коммунисты
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Троцкисты России
Народные комиссары финансов РСФСР
Члены Политбюро ЦК КПСС
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Послы России в Германии
Послы СССР в Германии
Выпускники Виленской 2-й гимназии
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Секретари ЦК КПСС
Члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Казнённые в 1938 году
Юристы по алфавиту
Члены ЦИК СССР
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации